

Wetenschap en techniek 
 een afkorting van oscilloscoop
 Scoop (blad): een Nederlands wetenschappelijk tijdschrift 
 een telescoop (optica) of vizier (wapen)

Journalistiek 
een uit het Engels afkomstige term voor een primeur

Kunst en media 
 Scoop (film), een film van Woody Allen
 Scoop (danceact), een Belgische danceact
 Scoop (Canadese televisieserie), een Canadees tv-programma
 Scoop (Britse televisieserie), een Britse tv-serie uit 2009
 Scoop (boek), een boek van Evelyn Waugh
 Scoop! (boek), een boek van Iris Houx
 Scoop (instituut), het Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwikkeling

Sport 
 HC Scoop, een hockeyvereniging uit Sittard
 S.H.C. Scoop, een studentenhockeyvereniging uit Delft
een hockeyterm voor een manier om een hoge bal te spelen
de manier om een lacrosse-bal van het veld op te pakken

Zie ook 
 Bereik (informatica) of scope als programmeerconcept